Op de 78e editie van de Australian Open 2004 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 21 januari tot en met 1 februari 2004.

Titelhoudsters Serena en Venus Williams hadden zich niet voor het toernooi aangemeld – Serena kon, wegens een blessure, niet spelen en Venus wilde liever geen ander als partner.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toernooi, zonder ook maar één set te verliezen gedurende het totale toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun 21e gezamenlijke titel. Ruano Pascual had daarnaast nog vier dubbelspeltitels met andere partners; Suárez tien.

De Belgische Els Callens speelde met de Slowaakse Daniela Hantuchová – dit team was als elfde geplaatst; ze kwamen niet voorbij de eerste ronde. De Nederlandse Caroline Vis speelde met de Hongaarse Zsófia Gubacsi; zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2004